Bartelshagen ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Bartelshagen, Ortsteil der Gemeinde Dalkendorf
 Bartelshagen I b. Ribnitz-D., Ortsteil der Stadt Marlow
 Bartelshagen II b. Barth, Ortsteil der Gemeinde Saal

Siehe auch:
 Neu Bartelshagen, Ortsteil der Gemeinde Niepars